Light Me Up Tour — дебютный концертный тур американской альтернативной рок-группы The Pretty Reckless в поддержку их первого студийного альбома Light Me Up.

Информация о туре 
На разогреве
 Francesqa (Великобритания)
 Runner Runner
 A Thousand Horses

Примечания 

Концертные туры
Концертные туры 2010 года
Концертные туры 2011 года
The Pretty Reckless